Regi Penxten, een Vlaamse producer
Regi (plaats), een plaats in het district Nahri Sarraj, provincie Helmand, Afghanistan